Кендиши — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лавровская волость».

Расположена у границы с Латвией (севернее Брунишево), в 3,5 км к югу от волостного центра, деревни Лавры и в 35 км к югу от райцентра, города Печоры.

Население 
Численность населения деревни по оценке на конец 2000 года составляла 13 жителей.

Ссылки 
 Карта O-35-091-B Масштаб: в 1 см 500 м. Госгисцентр

Примечания 

Населённые пункты Печорского района